Days of Our Lives steht für:
* Days of Our Lives, Originaltitel von Zeit der Sehnsucht, US-amerikanische Fernsehserie (ab 1965)
 Days of Our Lives (Album), Musikalbum von Bro’Sis (2003)
 Days of Our Lives, Lied von James Otto (2003)